Suzuki Swift kan henvise til flere forskellige bilmodeller fra Suzuki:
 En eksportversion af den japanske Suzuki Cultus, se Suzuki Swift
 Det japanske navn for modellen som i Europa hedder Suzuki Ignis
 Suzuki Swift, den nuværende generation i Japan, Europa, Asien og Australien
 Suzuki Swift+, en omdøbt version af Chevrolet Kalos i Canada

Se også
 Swift